Бе́ла фон Лаш-То́рреш (, ; 20 апреля 1890, Будапешт, Венгрия — 13 октября 1915, Кастельнуово, Италия) — венгерский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 Лаш-Торреш участвовал в двух дисциплинах. Он стал серебряным призёром вместе со своей сборной в эстафете 4×200 метров вольным стилем и остановился на полуфинале дистанции 400 метров аналогичным стилем.

На следующих Играх 1912 Лаш-Торреш соревновался уже в трёх видах программы. В эстафете 4×200 метров вольным стилем его команда вышла в финал, но не стартовала, а в индивидуальных заплывах вольным стилем на 400 метров он стал пятым, а на 1500 метров не финишировал в финале.

За несколько недель до этого Лаш-Торреш установил мировой рекорд в плавании на 400 метров вольным стилем.

Лаш-Торреш участвовал в Первой мировой войне и погиб в Италии.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1890 году
Родившиеся 20 апреля
Родившиеся в Будапеште
Умершие в 1915 году
Умершие 13 октября
Умершие в Кастельнуово
Пловцы Венгрии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1912 года
Погибшие в Первую мировую войну